

Patronyme
 Denis Bertholet, biographe et essayiste suisse ;
 Henri Bertholet (né en 1946), homme politique français ;
 Jean Bertholet (1688-1755), prêtre jésuite et historien des Pays-Bas méridionaux ;
 Jean Bertholet (1753-1823), colonel de la Révolution et de l’Empire ;
 Quentin Bertholet (né en 1987), coureur cycliste belge.

Autres 
 Bertholet Flémal (1614-1675), un peintre liégeois.